Gorgias () steht für:

 Gorgias von Leontinoi (um 480–380 v. Chr.), griechischer Rhetor und Philosoph
 Gorgias (Platon), ein Dialog Platons
 Gorgias (Bildhauer um 500 v. Chr.), griechischer Bildhauer
 Gorgias von Alexandria (3./2. Jahrhundert v. Chr.), griechischer, bei Aulus Cornelius Celsus erwähnter Chirurg der Schule von Alexandria, siehe Alexandrinische Schule 
 Gorgias (Bildhauer 2. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Bildhauer
 Gorgias aus Nikomedia, griechischer Bildhauer der römischen Kaiserzeit
 Gorgias (Offizier), seleukidischer General unter Antiochos IV.

Personen mit dem Familiennamen:
 Johann Gorgias (1640–1684), deutscher Schriftsteller